Princesa de Asturias ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Armada Española como forma de honrar a la que fuera heredera de la Corona española en el momento de su botadura:

 Princesa de Asturias: fragata de hélice asignada en 1859 y que estuvo en servicio hasta 1909.
 Princesa de Asturias: crucero acorazado asignado en 1903 y que sirvió hasta 1927.

Nombres de buques de la Armada de España